Si Songkhram (în ) este un district (Amphoe) din provincia Nakhon Phanom, Thailanda, cu o populație de 65.952 de locuitori și o suprafață de 671,317 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 9 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 106 de sate (muban).

Amphoe în provincia Nakhon Phanom